Дисциплина 50 километара ходање у мушкој конкуренцији на 11. Светском првенству у атлетици 2007 у Осаки одржана је 1. септембра на улицама града са циљем на Нагаи стадиону.

Титулу освојену у Хелсинкију 2005. бранио је Сергеј Кирдјапкин из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 54 атлетичара из 25 земаља.

 (3)
 (2)
 (1)
 (2)
 (3)

 (3)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)

 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)

 (3)
 (3)
 (4)
 (1)
 (3)

 (1)
 (2)
 (3)
 (2)
 (3)

Рекорди 
Листа рекорда у ходању на 50 километара пре почетка светског првенства 25. августа 2007. године.

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбржих атлетичара 2007. године пре почетка светског првенства (25. августа 2007) заузимало је следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Освајачи медаља

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 1. септембра 2007. године у 07:00.,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту WA
 Резултати трке у ходању на 50 км на сајту WA

50 км ходање